Belizaans voetbalelftal (mannen)
 Belizaans voetbalelftal (vrouwen)